en Pologne, Kazubek peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kazubek, un village de la gmina de Sompolno ;
 Kazubek, un village de la gmina de Wierzbinek.